Битва за Лейте (20 октября — 31 декабря 1944) — первая стадия освобождения Филиппин во Второй мировой войне.

Предыстория 
К середине 1944 года американцы захватили Марианские острова и запад Новой Гвинеи. Было очевидно, что следующей целью американского наступления станут Филиппины. Для обороны островов японцами был развёрнут 14-й фронт под командованием Сигэнори Куроды.

Ход событий 
17 октября 1944 года американские войска высадились на небольшом островке Сулуан в заливе Лейте. Так как особого значения этот островок не имел, а ни на следующий день, ни через день никаких новых попыток высадки не последовало, то японцы не приняли эти действия всерьёз и не стали ничего предпринимать для укрепления обороны.

20 октября 1944 года на острове Лейте в районах Паоло—Танауан и Сан-Хосе—Дулаг высадились основные силы :  с 1-й и 24-й пехотными дивизиями, а также  с 7-й и 96-й пехотными дивизиями. Им противостояла одна японская , которая, естественно, не смогла сдержать наступающие американские войска. Поняв, что именно здесь нанесён главный удар, японское командование спешно начало переброску с острова Лусон 1-й,  и  41-й армии.

К концу ноября в руках американцев оказалась почти вся восточная и юго-восточная часть острова: на севере их дивизии вышли к заливу , на юге — к заливу . Перебрасываемые с Лусона японские части бросались в бой прямо с транспортов, не успев построить сколько-нибудь серьёзных оборонительных сооружений, и перемалывались по частям.

К середине декабря американцы дополнительно высадили на Лейте 23-й, 32-ю и и . Противостоявшая им 16-я дивизия не могла их остановить несмотря на помощь частями 1-й и 26-й дивизий, и продолжала отход. 21 декабря американцы захватили , в результате чего японцы потеряли возможность высаживать подкрепления на Лейте. К концу декабря остров был полностью захвачен американцами.

Итоги и последствия 
Захват плацдарма в центре Филиппин позволил американским войскам перейти к освобождению основных филиппинских островов.

Литература 
 В. В. Клавинг. «Япония в войне» — Москва: ООО «Издательство АСТ», 2004. ISBN 5-17-020498-1

Сражения по алфавиту
Сражения войны на Тихом океане
Сражения Японии во Второй мировой войне
Октябрь 1944 года
Ноябрь 1944 года
Декабрь 1944 года
Сражения США во Второй мировой войне
Сражения Великобритании
Сражения на Филиппинах
Конфликты 1944 года
Сражения Филиппин
Сражения Австралии